Morden désigne différents lieux habités :
 Morden, un district du borough de Merton à Londres en Angleterre ;
 Morden est une station du métro de Londres ;
 Morden, un village du comté de Dorset en Angleterre ;
 Morden, une ville du Manitoba au Canada ;
 Morden, une ville de la Nouvelle-Écosse au Canada.

Morden  désigne également des noms de personnes :
 Robert Morden (1650-1703), un cartographe britannique.

Homonymie de toponyme